Лесохимик:
 ОАО «Лесохимик» (Борисовский лесохимический завод) — белорусское предприятие из Борисова (Минская область).
 «Лесохимик» — российский клуб по хоккею с мячом из Усть-Илимска (Иркутская область).